Херренберг () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Бёблинген.  Население составляет 31 292 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 65,71 км². Официальный код  —  08 1 15 021.

Город подразделяется на 7 городских районов.

Города-побратимы 
  Фиденца (Италия)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга